

Informatica 
 Evolution – client email e agenda per computer

Musica 
 Evolution – album di Grachan Moncur III del 1963
 Evolution – album dei The Hollies del 1967
 Evolution – album dei Journey del 1979
 Evolution – album dei Viper del 1992
 Evolution – album di Geoff Downes del 1993
 Evolution – album di Oleta Adams del 1993
 Evolution – album di Tony MacAlpine del 1995
 Evolution – album dei Boyz II Men del 1997
 Evolution – album di Martina McBride del 1997
 Evolution – album degli Edge of Sanity del 1999
 Evolution – singolo di Ayumi Hamasaki del 2001
 Evolution – album dei Pissing Razors del 2003
 Evolution – album dei Clan Wallace del 2004
 Evolution – album di Nektar del 2004
 Evolution – album di Masami Okui del 2006
 Evolution – singolo dei Korn del 2007
 Evolution – album di Giovanni Allevi del 2008
 Evolution – album dei Ten Years After del 2008
 Evolution – singolo dei Dazzle Vision del 2012
 Evolution – album di Paul van Dyk del 2012
 Evolution – album dei Blood on the Dance Floor del 2012
 Evolution – album dei Slum Village del 2013
 Evolution – album di Jay Park del 2014
 Evolution – album dei Ghost Town del 2015
 Evolution – album di Sabrina Carpenter del 2016
 Evolution – album di Anastacia del 2017
 Evolution – album dei Disturbed del 2018
 Evolution – album dei Kobra and the Lotus del 2019

Televisione 
 Evolution – cartone animato del 2001
 Evoluzione (Evolution) – episodio diviso in due parti della settima stagione di Stargate SG-1
 Evoluzione (Evolution) – episodio della terza stagione di Star Trek: The Next Generation

Altro 
 Evolution – film del 2001 diretto da Ivan Reitman
 Evolution – propulsore prodotto dalla Harley-Davidson tra il 1984 ed il 1999
 Evolution – stable di wrestling attiva tra il 2003 e il 2005, e in seguito riunita nel 2014, nella WWE
 Evolution – evento in pay-per-view di wrestling prodotto dalla WWE
 Evolution – videogioco del 1982